El papir 1 és un dels primers exemplars del Nou Testament en grec. Es tracta d'un papir manuscrit de l'Evangeli segons Mateu datat segons la paleografia a principis del . Actualment, es troba en la University of Pennsylvania Museum (E 2746), i va ser descobert a Oxirrinc, Egipte. Segons la numeració d'Oxirrinc és el papir 2.

Descripció 
El manuscrit és un fragment d'un full, una columna per pàgina, 27-29 línies per pàgina, més o menys. El còdex original es va estructurar en dos fulls.

El text supervivent de Mateu són els versicles 1:1-9, 12 i 13.14 a 20. Les paraules s'escriuen de manera contínua sense separació. Els accents i les comes estan absents. El nomina sacra està escrit en forma abreujada: ΙC XC YC ΠNA KΣ.

Text original grec 
Recte
 [1,1] βιβλος γενεσεως ι̅υ̅ χ̅υ̅ υ̅υ̅ δαυιδ [υ̅υ̅]
 αβρααμ [1,2] αβρααμ ε̣γ̣εννησεν τον̣ [ισαακ]
 ισαακ δ̣[ε] ε̣γενν̣η̣σεν τ[ον] ιακω̣β̣ [ιακωβ]
 δε εγ[ε]ν̣ν̣ησεν̣ τ̣ον̣ ιου̣δαν κ̣[α]ι̣ τ̣[ους]
 α̣[δ]ελφο̣υ̣ς αυτου [1,3] ιουδα̣ς̣ δ̣ε εγεν̣ν̣η̣
 σ̣ε̣ν̣ τον φαρες και τον ζαρε εκ της θα̣
 μ̣αρ̣ φαρες δε εγεννησεν τον ε̣σρ̣ωμ 
 εσ[ρω]μ̣ δε εγ̣ε̣ννη̣σ̣ε̣ν τ̣[ο]ν̣ α̣ρ̣α̣μ̣ [1,4] α̣[ραμ]
 δε̣ [ε]γ̣ε̣ννησεν το̣ν̣ α̣μ̣μ̣ι̣ν̣α̣δ̣α̣β̣ α̣μ̣
 μ̣[ι]ν̣α̣δ̣[α]β δε εγεννησεν̣ τον ναασ̣σων 
 ν̣αα[σ]σων δε εγενν[ησ]ε̣ν τον σαλ̣[μω]ν 
 [1,5] σαλμων δε εγενν[η]σ̣εν τον βοες̣ [εκ]
 της ραχαβ βοες δε ε̣γ̣ε̣ννησεν τον ι
 ωβηδ εκ της ρ[ο]υθ ιω̣[βηδ δ]ε εγεννη̣
 σεν τον ιεσ̣σ̣α̣ι [1,6] ιεσ̣σ̣[αι] δ̣ε ε̣γ̣ε̣ν̣νησεν 
 τον δα̣υ̣ι̣δ̣ τ̣ον βα̣σιλ̣ε̣[α δαυ]ι̣δ̣ δ̣ε̣ εγ̣εν
 νησ̣εν τον σο̣λο̣μωνα̣ ε̣κ̣ τ̣η̣ς ουρειου. [1,7] σο̣
 λομ̣ων δε εγενν̣ησ̣εν̣ τ̣ο̣ν̣ [ρ]οβοαμ ροβο
 α̣μ δε εγ̣ενν̣η̣σ̣εν̣ τ̣[ο]ν̣ [αβει]α αβ̣ει̣α̣ δε 
 εγεν̣ν̣ησεν [το]ν ασα̣[φ] [1,8] [α]σ[α]φ̣ δε̣ ε̣γ̣ε̣ν
 νη̣σ̣ε̣ν̣ τον ιωσαφατ̣ ι̣[ω]σ̣α̣φατ δ[ε] ε̣γε̣ν
 ν[η]σ̣ε̣[ν] το̣ν̣ ιωραμ ιωρ̣α̣μ̣ δε εγεν̣[νησεν 
 τον] ο̣ζε̣[ι]α̣ν [1,9] οζει̣ας̣ δ̣ε εγ̣εν̣[νησεν]
 lacuna [1,12] lacuna [με
 τοικεσιαν βαβυλωνος ιεχονι]ας εγ[εν
 νησεν] ............................

Revers
 [1,14] ............................
 [τον σ]α̣δω[κ σ]αδωκ̣ δε̣ ε̣γεννησεν το[ν 
 αχειμ] αχ̣ειμ δε εγε[ν]νησεν τον ελιου[δ]
 [1,15] [ελιου]δ̣ δ̣ε̣ εγ[εν]νη̣[σ]ε̣[ν] τον ελε̣α̣ζαρ ελε
 [αζ]α̣ρ [δε εγ]ενν̣ησεν [το]ν μ̣α̣θ̣θα̣ν̣ μαθθα̣[ν]
 δ̣ε ε̣γε̣ν̣νη̣[σ]ε̣ν τον̣ [ι]ακωβ [1,16] ια̣κωβ δε 
 [εγ]εννησ̣εν̣ τ̣ον ιωσ̣η̣φ τον α̣νδρα μ̣[α]
 ρ̣ι̣ας̣ [ε]ξ ης εγενν[ηθ]η̣ ι̅ς̅ ο λεγομενο[ς χ̅̅ς̅]
 [1,17] π̣ασ̣α̣ι̣ ο̣υ̣ν̣ γ̣ε̣[νε]α̣ι̣ α̣πο αβρααμ εω̣ς̣ 
 δαυιδ γενεαι ι̅δ̣̅ και̣ απο̣ [δ]α̣[υ]ι̣δ̣ [ε]ω̣ς̣ τ̣η̣[ς]
 μετοικεσ̣ια̣ς βαβυλωνο̣[ς] γ̣ε[νεαι] ι̅δ̣̅ κ̣α̣[ι]
 α̣π̣ο της μετ̣[οι]κεσι̣ας βα̣β[υ]λων̣[ο]ς εως 
 του χ̅υ̣̅ γ̣ενε̣α̣ι̣ [ι̅]δ̅ [1,18] του δε ι̅υ̣̅ χ̅υ̅ η γενε
 σις ουτως ην μ̣ν̣ηστ̣ε̣[υ]θεισης της μη
 τρος αυτου μ̣[αρι]α̣[ς] τω̣ [ιω]σηφ πριν η συν
 [ε]λ̣θε̣[ι]ν αυ[το]υ̣[ς] ε̣υ̣ρε̣[θη] ε̣ν γ̣αστρι εχου
 σα̣ ε̣[κ π̅ν̅ς̅ αγιου] [1,19] [ιωσηφ δε ο] ανη̣ρ̣ α̣υ̣
 τ̣η̣ς̣ [δι]κ̣α̣ι[ος ων και μη θελων αυτην]
 δ̣ειγμα̣[τ]ε̣[ισαι εβουλη]θ̣η̣ [λαθρα
 α]π̣ο̣λυ[σαι] α̣[υ]τ̣[η]ν̣ [1,20] [τ]αυ̣τ̣α̣ [δε αυτου εν
 θ]υ̣μ̣η[θεντος ι]δ̣ο̣υ̣ α̣γ̣[γελο]ς̣ κ̣̅υ̣̅ [κ]α̣[τ
 ο]ν̣αρ [εφανη αυ]τω̣ [λεγων] ι̣ω̣σ̣[η]φ
 υιος] δ̣[αυιδ] μ̣[η] φο̣[βηθη]ς̣ π̣α̣ρ̣[αλαβ]ει̅
 [μ]α̣ρι̣α̣ν̣ [την] γ̣υ̣ναι[κα σου] τ̣ο̣ [γαρ εν αυ
 τη γεν]νηθ̣ε̣ν̣ ε̣[κ] π̅ν̅ς̅ [εστιν] α̣[γιου]
 [1,21-23] lacuna
 με̣[θερμηνευομενον μεθ ημων ο θ̅ς̅]

Referències

Vegeu també 
 Papirs d'Oxirrinc.
 Papirs del Nou Testament.

Evangelis apòcrifs
1